Ліга чемпіонів УЄФА 2013–2014 — 59-й турнір між найкращими клубами європейських країн і 22-й у теперішньому форматі. Фінал відбувся на стадіоні «Луж» в Лісабоні, Португалія. У матчі зіграли дві мадридські команди: «Реал» і «Атлетіко», з рахунком 4-1 перемогу здобув «Реал».

Розподіл асоціацій 
У Лізі чемпіонів 2013–2014 братимуть участь 76 команд з 52 асоціацій, що входять до УЄФА (Ліхтенштейн не організовує власний чемпіонат). Асоціації розподіляються по місцях згідно з їхнім рейтингом у таблиці коефіцієнтів УЄФА—2012, який вираховується за результатами виступів у єврокубках за сезонами з 2007-08 по 2011-12.

Відповідно до цього схема участі має такий вигляд:
 Асоціації, що займають 1-3 місця, представлені чотирма командами
 Асоціації, що займають 4-6 місця, представлені трьома командами
 Асоціації, що займають 7-15 місця, представлені двома командами
 Асоціації, що займають 16-53 місця, представлені однією командою (окрім Ліхтенштейну)

Рейтинг асоціацій

Розподіл за раундами

Список учасників 

Примітки
 Ч Чемпіон

Розклад матчів і жеребкувань 
Всі жеребкування пройдуть у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні, Швейцарія, якщо не вказано інше.

Кваліфікація 
У кваліфікаційних раундах і плей-оф команди розподіляються на сіяні та несіяні відповідно до їхнього рейтингу у таблиці коефіцієнтів УЄФА—2013, за якими проводиться жеребкування, що розподіляє пари у двоматчевому протистоянні.

Перший кваліфікаційний раунд 
Жеребкування першого і другого кваліфікаційого раундів відбулося 24 червня 2013 року. Перші матчі відбудуться 2 липня, матчі-відповіді — 9 липня 2013 року.

|}

Другий кваліфікаційний раунд 
Перші матчі відбудуться 16 і 17 липня, матчі-відповіді — 23 і 24 липня 2013 року.

|}

Третій кваліфікаційний раунд 
Перші матчі відбудуться 30 і 31 липня, матчі-відповіді — 6 і 7 серпня 2013 року.

|-
!colspan="6"|Чемпіони

|-
!colspan="6"|Нечемпіони

|}

Раунд плей-оф 

Жеребкування раунду плей-оф відбулось 9 серпня 2013. Перші матчі будуть зіграні 20 і 21 серпня, матчі відповіді — 27 і 28 серпня 2013 року.

|-
!colspan=6|Шлях чемпіонів

|-
!colspan=6|Шлях нечемпіонів

|}

Груповий етап

Групи

Група A 

|

|}

Група B 

|

|}

Група C 

|

|}

Група D 

|

|}

Група E 

|

|}

Група F 

|

|}

Група G 

|

|}

Група H 

|

|}

Плей-оф

Сітка турніру

1/8 фіналу 

Жеребкування відбулося 16 грудня. Перші матчі будуть зіграні 18, 19, 25 і 26 лютого, матчі відповіді — 11, 12, 18 і 19 березня 2014 року.

|}

1/4 фіналу 
Жеребкування відбулося 21 березня. Перші матчі були зіграні 1 та 2 квітня, матчі відповіді — 8 та 9 квітня 2014 року.

|}

Півфінали 
Жеребкування відбулося 11 квітня. Перші матчі будуть зіграні 22 та 23 квітня, матчі відповіді — 29 квітня та 30 квітня 2014 року.

|}

Фінал 

Фінал відбувся 24 травня на стадіоні «Луж» в Лісабоні.

Найкращі бомбардири

Джерела

Посилання 
 Офіційна сторінка Ліги Чемпіонів на сайті УЄФА

Див. також 
 Ліга Європи УЄФА 2013—2014